Lindholmen kan syfta på:

 Campus Lindholmen – en campus vid Chalmers
 Lindholmens varv – ett skeppsvarv på Hisingen i Göteborg

Geografi

Finland
 Lindholmen (vid Hudö, Lovisa), Nyland
 Lindholmen (vid Gäddbergsö, Lovisa), Nyland
 Lindholmen, Kimitoön, Åboland
 Lindholmen, Nagu, Åboland
 Lindholmen, Kronoby, Österbotten

Sverige
 Lindholmen, Vallentuna kommun – en tätort i Vallentuna kommun
Lindholmen, Nynäshamns kommun - en småort i Nynäshamns kommun
 Lindholmen, Göteborg – en stadsdel på Hisingen i Göteborg
 Lindholmen, Karlskrona – en ö inom Karlskrona örlogsbas
 Lindholmen, Stockholm – en ö i Mälaren i Stockholm utanför Vinterviken
 Lindholmen, Örebro kommun – en ö i Hjälmaren
 Lindholmen, Hallstahammars kommun - en ö och naturreservat i Mälaren
 Lindholmen, Bälinge socken - en ö i Nyköpings skärgård
 Lindholmen, Söderköpings kommun - en ö i Sankt Anna socken, Söderköpings kommun
 Lindholmens naturreservat –  ett naturreservat i Norrtälje kommun

Slott, borgar och herrgårdar
 Borgen Lindholmen – en medeltida borg belägen på Hisingen i Göteborg
 Lindholmens borgruin – en borgruin i Svedala socken i Svedala kommun
 Lindholmens säteri, Svedala kommun - Svedala socken
 Lindholmens säteri, Göteborgs kommun - ett tidigare säteri i Lundby socken i Västergötland
 Lindholmens slott – ett medeltida slott i Strö socken, Lidköpings kommun
 Lindholmens gård – Orkesta socken, Vallentuna kommun
 Lindholmen, Barva – ett slott i Barva socken, Eskilstuna kommun

Se även
Lindholm